Eschelmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eschelmüller (1922–2017), österreichischer Botaniker
 Roland Eschelmüller, österreichischer Fußballer